Helling steht für
 Helling, Teil einer Werft

Helling ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Helling (Fraunberg), Ortsteil der Gemeinde Fraunberg, Landkreis Erding, Bayern
 Helling (Gemeinde Steinhaus), Ort bei Steinhaus, Oberösterreich
 Helling (Fluss), Fluss im Heldburger Land

Helling ist Familienname folgender Personen:
 Detlef Helling (* 1950), deutscher Politiker
 Fritz Helling (1888–1973), deutscher Reformpädagoge
 Ilse Helling-Rosenthal (1886–1939), deutsche Sopranistin und Gesangslehrerin
 Jakob Helling (* 1990), deutscher Jazzmusiker
 Karl Helling (1904–1937), deutscher Schachspieler
 Katrin Helling-Plahr (* 1986), deutsche Politikerin (FDP), MdB
 Wilfried Helling (1927–2003), deutscher Rechtsanwalt
 Wilhelm Helling (1881–1925), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Heling